Карасец — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лычёвская волость».

Расположена к востоку от озера Карасец (Большой Карасец), в 14 км к юго-востоку от центра города Великие Луки, южнее деревни Криплянка.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 2 жителя, на 2010 год — 1 житель.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района